Vinzelberg bezeichnet

 Vinzelberg, Dorf im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt (Deutschland)

Vinzelberg ist der Name von

 Joachim Vinzelberg († 1680), auch: Joachimus Vintzelberg und Vintzelberger sowie Wintzelberg und Vinzelbergerius sowie Julius Micha von Zigeser, deutscher Rektor in Peine und Pastor in Münstedt sowie Verfasser mehrerer Lieder und Schriften

Siehe auch
 https://de.wikipedia.org/w/index.php?search=winzelberg&title=Spezial:Suche&profile=advanced&fulltext=1&ns0=1&ns14=1&ns100=1 Winzelberg